Der ICC World Cricket League Division Two 2018 war die vierte Ausgabe dieses One-Day-Cricket-Wettbewerbes und fand zwischen dem 8. und 15. Februar 2018 in Namibia statt. Das Wettbewerb war Teil der ICC World Cricket League 2012–18. Es diente auch als Qualifikationsturnier für den ICC Cricket World Cup Qualifier 2018. Im Finale setzten sich die Vereinigten Arabischen Emirate gegen Nepal mit sieben Runs durch.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt 6 Mannschaften teilgenommen. Davon qualifizierten sich die Mannschaften, die die Plätzen 5 bis 8 an der ICC World Cricket League Championship 2015–17 nahmen:

Beim Turnier der dritten Division der World Cricket League im Jahr 2017 qualifizierten sich:

Format 
In einer Gruppenphase spielte jedes Team gegen jedes andere. Der Sieger eines Spiels bekam zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result gab es einen Punkt. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für den ICC Cricket World Cup Qualifier 2018 und bestritten ein Finale. Die Dritt- und Viertplatzierten bleiben in Division Two und spielen in der ICC World Cricket League Division Two 2019. Die Fünf- und Sechstplatzierten stiegen in die Division Three und nahmen an dem ICC World Cricket League Division Three 2018.

Stadien 

Die folgende Stadien wurden als Austragungsorte vorgesehen

Vorrunde

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Die Serie auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Two 2018
Internationale Cricket-Saison 2017/18
Sportveranstaltung in Windhoek
Internationales Cricket-Turnier
Cricket-Wettbewerb in Namibia